Hwasan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Hwasan-myeon, Wanju-gun, socken i Wanju-gun, Norra Jeolla, 
 Hwasan-myeon, Haenam-gun, socken i Haenam-gun, Södra Jeolla, 
 Hwasan-myeon, Yeongcheon, socken i Yeongcheon, Norra Geyongsang,